Cantonul Longeau-Percey este un canton din arondismentul Langres, departamentul Haute-Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Aprey || align="right" | 188 || align="right" | 52250 || align="right" | 52014
|-
| Aujeurres || align="right" | 56 || align="right" | 52190 || align="right" | 52027
|-
| Baissey || align="right" | 200 || align="right" | 52250 || align="right" | 52035
|-
| Bourg || align="right" | 151 || align="right" | 52200 || align="right" | 52062
|-
| Brennes || align="right" | 149 || align="right" | 52200 || align="right" | 52070
|-
| Chalindrey || align="right" | 2 693 || align="right" | 52600 || align="right" | 52093
|-
| Cohons || align="right" | 247 || align="right" | 52600 || align="right" | 52134
|-
| Flagey || align="right" | 64 || align="right" | 52250 || align="right" | 52200
|-
| Heuilley-Cotton || align="right" | 270 || align="right" | 52600 || align="right" | 52239
|-
| Heuilley-le-Grand || align="right" | 190 || align="right" | 52600 || align="right" | 52240
|-
| Leuchey || align="right" | 47 || align="right" | 52190 || align="right" | 52285
|-
| Longeau-Percey || align="right" | 669 || align="right" | 52250 || align="right" | 52292
|-
| Noidant-Chatenoy || align="right" | 102 || align="right" | 52600 || align="right" | 52354
|-
| Orcevaux || align="right" | 98 || align="right" | 52250 || align="right" | 52364
|-
| Le Pailly || align="right" | 275 || align="right" | 52600 || align="right" | 52374
|-
| Palaiseul || align="right" | 60 || align="right" | 52600 || align="right" | 52375
|-
| Perrogney-les-Fontaines || align="right" | 121 || align="right" | 52160 || align="right" | 52384
|-
| Rivières-le-Bois || align="right" | 74 || align="right" | 52600 || align="right" | 52424
|-
| Saint-Broingt-le-Bois || align="right" | 55 || align="right" | 52190 || align="right" | 52445
|-
| Verseilles-le-Bas || align="right" | 104 || align="right" | 52250 || align="right" | 52515
|-
| Verseilles-le-Haut || align="right" | 13 || align="right" | 52250 || align="right" | 52516
|-
| Villegusien-le-Lac || align="right" | 669 || align="right" | 52190 || align="right" | 52529
|-
| Villiers-lès-Aprey || align="right" | 38 || align="right" | 52190 || align="right" | 52536
|-
| Violot || align="right" | 94 || align="right" | 52600 || align="right" | 52539
|}
 
 

Cantoane în Haute-Marne